Der Alfa Romeo Tonale (Typ 965) ist das zweite SUV des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo. Es ist unterhalb des Stelvio eingeordnet.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf ein Kompakt-SUV präsentierte Alfa Romeo im März 2019 auf dem Genfer Auto-Salon mit dem Tonale Concept. Optisch soll dieses Konzeptfahrzeug an den Alfa Romeo ES 30 oder den Alfa Romeo Brera erinnern. Es hat rahmenlose Scheiben und vier Sitzplätze. Statt klassischer Außenspiegeln wurden seitliche Außenkameras verbaut. Angetrieben wird der Tonale Concept von einem Hybridantrieb.

Das Serienfahrzeug wurde im Februar 2022 offiziell vorgestellt. Im Mai 2022 wurden die ersten Fahrzeuge an die Kunden übergeben. Ursprünglich sollte der Tonale bereits Ende 2021 in den Handel kommen. Auf Bestreben des neuen CEO Jean-Philippe Imparato wurden die Leistungsdaten des Plug-in-Hybrid nochmals verbessert, weswegen der Marktstart der Baureihe verzögert wurde.

Der Name des Fahrzeugs bezieht sich auf den Tonalepass in den Alpen. Gefertigt wird das SUV wie der Dodge Hornet, der auf dem Tonale basiert und im August 2022 für den nordamerikanischen Markt debütierte, im FCA-Werk Pomigliano d'Arco.

Sicherheit 
Im Sommer 2022 wurde der Tonale vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik 

Technisch basiert der Tonale auf der „Small Wide 4x4“ Plattform, die auch schon das Konzernschwestermodell Jeep Compass seit 2017 nutzt. Anders als dieser ist das Fahrzeug aber länger, breiter und flacher. Eine neue Plattform des Stellantis-Konzern wird erst 2023 zum Einsatz kommen. Als erstes Modell der Marke wird der Tonale auch mit einem Plug-in-Hybrid angeboten werden.

Erstmals werden alle Ottomotoren elektrifiziert angeboten. Neben zwei 1,5-l-Ottomotoren mit 48-Volt-Bordnetz, die über eine Leistung von 96 kW (130 PS) bzw. 118 kW (160 PS) verfügen und die etwa beim langsamen Rangieren rein elektrisch agieren können, leistet der später im Jahr verfügbare Plug-in-Hybrid 206 kW (280 PS). Dabei werden ein 1,3-l-Ottomotor mit einem 90 kW (122 PS) starken Elektromotor kombiniert. Die Akkukapazität beträgt 15,5 kWh, die eine elektrische Reichweite von bis zu 80 km ermöglichen sollen. Sowohl in Leistung als auch Akkukapazität übertrifft der Plug-in-Hybrid des Tonale damit den Antriebsstrang des Jeep Compass. Die Ladeleistung beträgt 7,4 kW. In Nordamerika ist der Plug-in-Hybrid die einzig verfügbare Motorisierung.

Als einziger Dieselmotor steht ein 1,6-l-Turbodiesel im Angebot, der 96 kW (130 PS) leistet und mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert wird. Auch die Ottomotoren werden ausschließlich mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe oder einer Sechsgang-Wandlerautomatik angeboten. Dabei verfügt nur der Plug-in-Hybrid über Allradantrieb.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.198 Alfa Romeo Tonale neu zugelassen worden. Davon waren 132 Fahrzeuge mit Allradantrieb in Form des Plug-In-Hybrids.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell